I Hate Myself peut désigner :

Groupe 
 I Hate Myself, groupe de musique emo américain.

Albums 
 Dear God, I Hate Myself, album du groupe Xiu Xiu, sorti en 2010 ;
 I Hate Myself (for Loving You), album de Thijs van Leer, sorti en 1987.

Chansons 
 I Hate Myself and Want to Die, chanson de Nirvana, sortie en 1993 ;
 I Hate Myself for Loving You, chanson de Joan Jett and the Blackhearts, sortie en 1988.